Комитет «Остановим войну» () — британская антивоенная организация, выступавшая против Второй англо-бурской войны. Она была образована Уильямом Томасом Стедом в 1899 году. Её президентом был Джон Клиффорд, а видными членами были Дэвид Ллойд Джордж и Джеймс Кейр Харди. Организация обычно рассматривается как пробурская.

На фоне политической агитации за хаки выборы в 1900 году Комитет «Остановим войну» распространил миллионы плакатов, карикатур и листовок, раздавая их пассажирам поездов.

Резолюции комитета были религиозно вдохновленными и утопическими по своему подходу. Комитет объединил различных нонконформистов, которые придерживались различных взглядов в отношении социализма. Однако из-за высокого морального тона выступлений организация не смогла добиться поддержки со стороны рабочего класса и вызвала более сильный антагонизм, чем более рациональный подход Примирительного комитета Южной Африки.

Примечания 

Пацифизм
Вторая англо-бурская война
Организации, основанные в 1899 году